Calcarisporium — рід грибів родини Calcarisporiaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
До роду Calcarisporium відносять 16 види:

Примітки

Джерела 
 Preuss, C.G.T. 1851. Übersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda. Linnaea. 24:99-153 - P.124

Роди грибів